Taveta steht für
 eine Stadt in Kenia, siehe Taveta (Stadt)
 einen Distrikt in Kenia, siehe Taveta (Distrikt)
 ein Volk, siehe Taveta (Ethnie)
 eine Sprache, siehe Taveta (Sprache)